Фреоны, хладоны — техническое название группы галогенсодержащих производных насыщенных углеводородов (главным образом метана и этана), применяемых в качестве хладагентов, пропеллентов, вспенивателей, растворителей. Чаще всего водород в алканах замещается фтором, но также может быть замещён хлором, бромом и (реже) иодом.

История названия 
В 1928 году американскому химику корпорации «Дженерал Моторс» (General Motors Research) Томасу Миджли (1889—1944) удалось выделить и синтезировать в своей лаборатории химическое соединение, получившее впоследствии название «Фреон». Через некоторое время «Химическая кинетическая компания» («Kinetic Chemical Company»), которая занималась промышленным производством нового газа — Фреон-12, ввела обозначение хладагента буквой R (Refrigerant — охладитель, хладагент). Такое наименование получило широкое распространение и со временем полное название хладагентов стало записываться в составном варианте — торговая марка производителя и общепринятое обозначение хладагента. Например: торговая марка GENETRON®AZ-20 соответствует хладагенту R-410A, который состоит из хладагентов R-32 (50 %) и R-125 (50 %). Существует также торговая марка с таким же названием, как и у химического соединения — FREON® (Фреон), основным правообладателем которой ранее являлась компания «Дюпон» (DuPont), а теперь компания The Chemours Company (Chemours), созданная на базе одного из подразделений Дюпон. Это совпадение в названии до сих пор вызывает путаницу и споры — можно ли словом фреон называть произвольные хладагенты.

Общая характеристика 
Всего известно более 40 различных фреонов; большинство из них используются в промышленности. Название «фреон» фирмы DuPont (США) в течение многих лет использовалось в литературе как общетехнический термин для хладагентов. В СССР и РФ чаще использовался термин «хладоны». Большинство фреонов представляют собой галогенсодержащие углеводороды. В качестве исключения в категорию фреонов иногда включают изобутан, циклопентан и пропан поскольку данные вещества также широко применяются в качестве компонента хладагентов.

Свойства

Физические свойства 
Фреоны — бесцветные газы или жидкости без запаха. Хорошо растворимы в неполярных органических растворителях, очень плохо — в воде и иных полярных растворителях.

Основные физические свойства фреонов метанового ряда

Химические свойства 
Чистые фреоны относительно инертны при стандартных условиях (за исключением безгалогеновых фреонов-алканов и циклоалканов) — они не горят на воздухе, не взрывоопасны даже при контакте с открытым пламенем, но могут активно взаимодействовать с щелочными и щёлочноземельными металлами, чистым алюминием, магнием и его сплавами. При температуре свыше 250 °C фреоны могут взаимодействовать с названными металлами, образуя хлороводород (и/или фтороводород), фосген, карбонилфторид и другие удушающие высокотоксичные вещества. 

Некоторые фреоны устойчивы к действию кислот и щелочей.

Виды фреонов (хладонов) 
В соответствии со степенью воздействия на озоновый слой фреоны (хладоны) делят на следующие группы:

Наиболее распространены следующие соединения:
 дифтордихлорметан (tкип −29,8 °C) — Фреон R-12
 тетрафторэтан (tкип −26,3 °C) — Фреон R-134A
 хлордифторметан (tкип −40,8 °C) — Фреон R-22
изобутан (tкип −11,73 °C) — Фреон R-600a

Правила цифрового обозначения фреонов (хладонов) 
По международному стандарту ISO 817:1974 техническое обозначение фреона (хладона) состоит из буквенного обозначения R (от слова refrigerant) и цифрового обозначения:
 первая цифра справа — это число атомов фтора в соединении;
 вторая цифра справа — это число атомов водорода в соединении плюс единица;
 третья цифра справа — это число атомов углерода в соединении минус единица (для соединений метанового ряда нуль опускается);
 число атомов хлора в соединении находят вычитанием суммарного числа атомов фтора и водорода из общего числа атомов, которые могут соединяться с атомами углерода;
 для циклических производных в начале определяющего номера ставится буква C;
 в случае, когда на месте хлора находится бром, в конце определяющего номера ставится буква B и цифра, показывающая число атомов брома в молекуле.
 в случае, когда на месте хлора находится иод, в конце определяющего номера ставится буква I и цифра, показывающая число атомов иода в молекуле.
Пример:  Тетрафторэтан R134A (C2H2F4) (C2-1=1;H2+1=3;F4=4)

Воздействие на человека 
Физиологическое воздействие фреонов на организм человека сильно отличается в зависимости от химической природы конкретного соединения и может варьироваться от практически нейтрального (напр. тетрафторметан) до высокотоксичного (напр. трифторбромметан). В целом хладоны обладают удушающим действием вследствие того, что они не поддерживают дыхание. Некоторые хладоны кроме прочего могут воздействовать на сердечно-сосудистую и нервную системы и вызывать развитие спазмов сосудов и мышц в сочетании со стойкими нарушениями микроциркуляции крови.

Некоторые соединения могут нарушать работу кальциевых каналов, а также способны накапливаться в организме вследствие высокой липофильности и концентрирования в жировой ткани и мембранах клеток. Особенно опасны последствия острых и подострых отравлений, а также хронических отравлений. В таких случаях особенно сильно поражается печень, а далее — почки. Также могут разрушаться лёгочные мембраны, особенно при наличии примесей органических растворителей и четырёххлористого углерода — развиваются эмфиземы и рубцевание. Хроническое воздействие и отравление средними и малыми концентрациями токсичных хладагентов может привести к нарушениям в работе эндокринной системы и обмена веществ в организме.

Воздействие на окружающую среду

Влияние на озоновый слой 

Считалось, что одной из причин уменьшения озона в стратосфере и образование озоновых дыр является производство и применение хлор- и бромсодержащих фреонов. Попадая после использования в атмосферу, они разлагаются под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца. Высвободившиеся компоненты активно взаимодействуют с озоном в галогеновом цикле распада атмосферного озона.

Подписание и ратификация странами ООН Монреальского протокола привело к уменьшению производства озоноразрушающих фреонов.

В связи с пагубным влиянием озоноразрушающего фреона R-22, его использования год от года сокращается в США и Европе, где с 2010 года официально запрещено применять этот фреон. В России c 2011 года прекращён импорт холодильного оборудования, в том числе кондиционеров промышленного и полупромышленного класса, работающих на данном фреоне, однако сам фреон пока производится в стране.. На замену фреону R-22 должен прийти фреон R-410A, а также ретрофиты R-407C, R-422D. Начиная с 2021 года в связи с ужесточением правил ЕЭС по ввозу и вывозу хладагентов наиболее часто используемый фреон стал R-290 (пропан).

В автомобильных кондиционерах до 1992 года применялся тип фреона R-12 (дифтордихлорэтан), но считалось, что он вреден для озонового слоя, поэтому для этих целей стали применять R-134 (тетрафторэтан), который считается безопасным для озонового слоя Земли.

Парниковый эффект 

Парниковая активность ( — ПГП) фреонов в зависимости от марки варьируется в пределах от 1300 до 8500 раз выше чем у углекислого газа при одинаковых объёмах. Основным источником фреонов являются холодильные установки и аэрозоли.

Применение 
 Используется в качестве рабочего вещества — хладагента в холодильных установках.
 Как выталкивающая основа в аэрозольных баллончиках.
 Применяется в парфюмерии и медицине для создания аэрозолей.
 Применяется в пожаротушении на опасных объектах (например, электростанции, корабли и т. д.).
 Как вспенивающий реагент при производстве полиуретановой продукции.
 В качестве сырья для промышленного производства фторолефинов:
 тетрафторэтилена 2CF2HCl → CF2 = CF2 + 2HCl;
 трифторхлорэтилена CF2ClCFCl2 + Zn → CF2 = CFCl + ZnCl2;
 винилиденфторида CF2ClCH3 → CF2 = CH2 + HCl.

См. также 

 Киотский протокол
 Монреальский протокол
 Хлорфторуглероды
 R-410A
 Novec 1230 — замена фреонов для целей пожаротушения

Примечания 

Галогенированные растворители